Asiatech - торговая марка Asia Motor Technologies France, компании, основанной в 2000 году японским частным капиталом под руководством доктора Джона Гано и Энрике Скалаброни, которая приобрела активы программы Peugeot Formula One в конце сезона 2000 года. Ее задачей было приобретение европейских двигателей высшего уровня для Азии и создание азиатской команды Формулы-1. Компания увеличила штат сотрудников со 170 до 221 человека, в 2001 и 2002 годах бесплатно поставляла свои двигатели для испытаний небольшим командам, а также разработала и представила модель своего оригинального шасси F1 в аэродинамической трубе, когда в 2002 году японское частное финансирование прекратилось. Asiatech вернула Peugeot персонал и оборудование, которые она приобрела, и свернула свою деятельность в конце сезона 2002 года.